Questo elenco include gli allenatori di calcio, in ordine di durata, che hanno allenato per un periodo di almeno 40 anni, comprese squadre giovanili, contando anche ruoli da direttore tecnico, viceallenatore, collaboratore tecnico, preparatore atletico e preparatore dei portieri.
In grassetto sono riportati gli allenatori ancora in attività.

Liste di sportivi